Gerhard Winkler est le nom de plusieurs personnalités germaniques, notamment :
 Gerhard Winkler (1898–1975), architecte allemand ;  
 Gerhard Winkler (1906–1977), compositeur allemand ;  
 Gerhard Winkler (1921–2001), historien de l'art allemand, directeur du musée des Beaux-Arts de Leipzig ;  
 Gerhard Winkler (1924-2021), économiste allemand et économiste agricole ;  
 Gerhard Winkler (1935–2012), historien autrichien, épigraphiste et philologue classique ;  
 Gerhard Winkler (* 1939), peintre autrichien ;  
 Gerhard Winkler (1946–2014), biomathématicien allemand et professeur d'université ;  
 Gerhard « Gerd » Winkler (* 1951), biathlète allemand ;  
 Gerhard Winkler (* 1963), footballeur autrichien ;   
 Gerhard Bernhard Winkler (* 1931), pasteur catholique autrichien, historien cistercien et de l'Église ;  
 Gerhard E. Winkler (* 1956), compositeur autrichien ;  
 Gerhard J. Winkler (1956–2012), musicologue autrichien.